Municipio de Ashton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ashton (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Ashton (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.